Heer je nemški naziv za kopensko vojsko. Več oboroženih sil je bilo tako poimenovanih:
 Heer (Wehrmacht) - nemška kopenska vojska pred in med drugo svetovno vojno
 Heer (Bundeswehr) - današnja nemška kopenska vojna
 Österreichisches Bundesheer - današnja avstrijska kopenska vojska

Kopenska vojska